Leo II kan syfta på:

 Leo II (bysantinsk kejsare) (467–474, en bysantinsk kejsare
 Leo II (påve) (–683, påve 682-683
 Leon II (död 811 eller 812), en furste i den bysantinska lydstaten Abchazien
 Levon II (1236-1289), en armenisk kung 
 Levon I (1150-1219), en armenisk kung 
 Lev II (– 1323), en galizisk kung